Celsus (filosoof), Grieks filosoof, ca. 170 AD
Publius Juventius Celsus, 2e-eeuws senator en rechtsgeleerde
Celsus (heilige), zoon van de H. Marcionilla ca. 302
Celsus van Armagh, geestelijke 1079-1129
Aulus Cornelius Celsus, Romeins schrijver van encyclopedieën, ca. 25 BC-50
Publius Marius Celsus, Romeins militair